Sezon 2007-08 Barclays Premier League jest szesnastą edycją tych rozgrywek. Sezon trwał od 11 sierpnia 2007 roku, a zakończył się 11 maja 2008 roku. Obrońcą tytułu był Manchester United i udało się tej drużynie tego dokonać. Do Premier League po sezonie 2006-07 awansowały drużyny Sunderland AFC, Birmingham City oraz Derby County.

Tabela ligowa

Wyniki meczów

Sezonowe statystyki

Gole 
 Pierwszy gol sezonu: Michael Chopra dla Sunderlandu przeciwkoTottenhamowi Hotspur (11 sierpnia 2007)
 Najszybciej zdobyty gol: Geovanni w 28. sekundzie dla Manchesteru City przeciwko Wigan (1 grudnia 2007)
 Gol zdobyty najpóźniej: Andy Reid (90+6') dla Sunderlandu przeciwko West Hamowi (29 marca 2008)

Kartki 
 Pierwsza żółta kartka: Didier Zokora z Tottenhamu Hotspur w meczu z Sunderlandem (11 sierpnia 2007)
 Pierwsza czerwona kartka: Dave Kitson z Reading w meczu z Manchesterem United (12 sierpnia 2007)

Klasyfikacja strzelców

Stadiony

Polacy w Premier League w sezonie 2007/2008 
 Tomasz Kuszczak (Manchester United)
 Łukasz Fabiański (Arsenal)
 Wojciech Szczęsny (Arsenal)
 Tomasz Cywka (Wigan Athletic)
 Tomasz Kupisz (Wigan Athletic)
 Jarosław Fojut (Bolton Wanderers)
 Grzegorz Rasiak (Bolton Wanderers)
 Przemysław Kaźmierczak (Bolton Wanderers)
 Adrian Cieślewicz (Manchester City)
 Artur Krysiak (Birmingham City)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Premier League

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2007 w Anglii
2008 w Anglii
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej